Little Falls ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Little Falls (Maine)
 Little Falls (Minnesota), im Morrison County
 Little Falls (New Jersey) = Little Falls Township (New Jersey)
 Little Falls (City, New York)
 Little Falls (Town, New York), im Herkimer County
 Little Falls (Virginia)
 Little Falls (Washington)
 Little Falls (West Virginia)
 Little Falls (Wisconsin), im Polk County
 Little Falls (Town, Wisconsin), Town(ship) im Monroe County, Wisconsin

Siehe auch:
 Little Falls Township